Dans la mythologie nordique, les valkyries sont des vierges guerrières qui servaient Odin, maître des dieux. Il s'agit du sens d'origine du nom, les autres étant des références à ces êtres. On trouve aussi l'orthographe Walkyrie.

 La Walkyrie ou Die Walküre, drame lyrique et œuvre majeure de Richard Wagner, deuxième partie de Der Ring des Nibelungen.
 L'Opération Valkyrie était une pièce majeure du complot du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler
 Walkyrie est un film américain de Bryan Singer retraçant ce complot et sorti en 2008.
 Valkyria Chronicles est un jeu vidéo de Sega, sorti en 2008.
Valkyrie est un personnage de comics créé en 1943 par Hillman Periodicals
 Valkyrie est une guerrière Asgardienne, appartenant à l'Univers Marvel.
 Valkyrie Profile est une série de jeux vidéo créée par Enix dont le premier épisode est sorti 1999 sur PlayStation. 
 North American XB-70 Valkyrie, un avion militaire américain
 Valkyrie II et Valkyrie III, série de voiliers challengers anglais à la coupe de l'America 1893 et 1895.
 Valkyrie, un robot humanoïde conçus par la NASA pour travailler dans l'espace.
 Taya Valkyrie, nom de ring de la catcheuse Kira Renee Forster.
 Aston Martin Valkyrie, supercar britannique.
 Valkyrie est un personnage du jeu vidéo Apex Legends, ayant la capacité voler.

Homonymie de titre